Clemens August ist der Name folgender Personen:

 Clemens August von Bayern (1700–1761), Erzbischof von Köln und Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches
 Clemens August I. von Droste zu Hülshoff (1730–1798), Patensohn von Clemens August von Bayern, Gutsbesitzer
 Clemens-August II. von Droste zu Hülshoff (1760–1826), Vater der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff und Gutsbesitzer
 Clemens-August III. von Droste zu Hülshoff (1793–1832), Rektor der Universität Bonn
 Clemens August Droste zu Vischering (1773–1845), Erzbischof von Köln
 Clemens August Graf von Galen (1878–1946), Bischof zu Münster und Kardinal
 Clemens August Freiherr von Heereman von Zuydwyck (1832–1903), deutscher Jurist, Politiker der Deutschen Zentrumspartei, Land- und Forstwirt und Autor
 Clemens August von Landsberg zu Erwitte (1773–1785), Amtsträger und Beamter im Herzogtum Westfalen und im Hochstift Münster
 Clemens August von Merle (1732–1810), Weihbischof von Köln
 Clemens August Theodor Josef von Nagel zur Loburg (1748–1828)
 Clemens August von Schönborn-Wiesentheid (1810–1877), Reichsrat und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Clemens August von Syberg (1754–1833), Landrat des Kreises Gemünd
 Clemens August von Vagedes (1760–1795), deutscher Baumeister
 Clemens August von der Wenge (1740–1818), Erbvogt und Erbgerichtsherr der Stadt Ahrweiler, kurkölnischer Geheimer Rat und Oberjägermeister
 Clemens August von Weichs (1736–1815), Landdrost im Herzogtum Westfalen
 Clemens August von Westphalen (1753–1818), Kurmainzer Staatsminister und kaiserlicher Gesandter
 Clemens August von Westphalen zu Fürstenberg (1805–1885), Fideikommissherr und Politiker

 Clemens August Alertz (1800–1866), deutscher Mediziner und Leibarzt der Päpste Gregor XVI. und Pius IX.
 Clemens August Andreae (1929–1991), österreichischer Nationalökonom
 Clemens August Kiel (1813–1871), deutscher Komponist, Dirigent und Geiger
 Clemens-August Krapp (* 1938), Politiker (CDU); von 1974 bis 1994 Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Clemens August Schröder (1824–1886), Jurist und Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes